Jan-Egbert Sturm, né le  à Sappemeer<ref> Calendrier académique allemand de Kürschner.  20. Édition ( 2009). Vol.4, page 4185. </ref>, est un économiste et professeur d'université   néerlandais. Il est directeur en recherche économique au Centre de recherches conjoncturelles KOF de l'EPFZ de Suisse. 

 Biographie 
Sturm a grandi aux Pays-Bas. À l'Université de Groningen, il a obtenu son doctorat en 1997 en économie. De 1998 à 2000, il a travaillé comme chercheur à la même université. Cela a été suivi d'une année en tant que professeur adjoint à Bond University en Australie. De 2001 à 2003, il a dirigé le département des prévisions économiques et des marchés financiers à l'Ifo Institut für Wirtschaftsforschung à Munich. Parallèlement, il était  d'économie avec une spécialisation en macroéconomie et politique monétaire au  de l'Université de Munich. En 2003, il a rejoint l'Université de Constance, où il était professeur titulaire (C4) en économie à la chaire d'économie monétaire des économies ouvertes. Il était également à la tête de Thurgovie he Economic Institute (TWI) à Kreuzlingen, qui est sa première expérience en Suisse. Le , il est devenu professeur de macroéconomie appliquée à ETH Zurich et en même temps directeur du KOF.

De février 2021 à fin mars 2022, il a été vice-président du Swiss National COVID-19 Science Task Force.

Sturm est rédacteur en chef du « European Journal of Political Economy'' ».

Liens externes 
 
 
 
 Jan-Egbert Sturm sur le site du Centre de recherche économique (KOF) de l'ETH Zurich

Notes et références 

Économiste du XXIe siècle
Économiste du XXe siècle
Professeur
Personnalité néerlandaise
Naissance en juillet 1969